

Geografia
 Monroy – comune spagnolo situato nella comunità autonoma dell'Estremadura
 Belvís de Monroy – comune spagnolo situato nella comunità autonoma dell'Estremadura

Persone
 Aitor Monroy Rueda (1987) – calciatore spagnolo
 Alberto Monroy (1883-1959) – generale e politico italiano
 Alberto Monroy (1913-1986) – medico, biologo, biochimico e scienziato italiano
 Beatrice Monroy (1953) – scrittrice e drammaturga italiana
 Carlos Julio Arosemena Monroy (1919-2004) – politico ecuadoriano
 Ferdinando Monroy, principe di Pandolfina (1814-1897) – politico italiano
 Ferdinando Stagno Monroy d'Alcontres (1876-1953) – politico italiano
 Gaetano Monroy Ventimiglia di Pandolfina (1837-1888) – politico e diplomatico italiano
 Hernán Cortés Monroy Pizarro Altamirano, noto come Hernán Cortés (1485-1547) – militare, condottiero e nobile spagnolo
 Jordy Monroy (1996) – calciatore colombiano naturalizzato armeno
 Yony Wilson Flores Monroy (1983) – calciatore guatemalteco

Altro
 Monroy – famiglia siciliana di ascendenze spagnole